Roman Wäger, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1984-1985 || Kloten Flyers || LNA
|| 38 || 35 || 16 || 51 || - || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || Kloten Flyers || LNA
|| 34 || 34 || 22 || 56 || 34 || 5 || 3 || 0 || 3 || 6  
|-
| 1986-1987 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 32 || 23 || 55 || 46 || 8 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 1987-1988 || Kloten Flyers || LNA
|| 27 || 23 || 11 || 34 || 27 || 7 || 3 || 3 || 6 || 19
|-
| 1988-1989 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 29 || 19 || 48 || 22 || 6 || 2 || 5 || 7 || 26
|-
| 1989-1990 || Kloten Flyers || LNA
|| 33 || 14 || 18 || 32 || 34 || 5 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 1990-1991 || Kloten Flyers || LNA
|| 33 || 11 || 18 || 29 || 48 || 8 || 6 || 5 || 11 || 35
|-
| 1991-1992 || Kloten Flyers|| LNA
|| 32 || 21 || 10 || 31 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1992-1993 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 24 || 20 || 44 || 54 || 11 || 8 || 2 || 10 || 10
|-
| 1993-1994 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 21 || 8 || 29 || 30 || 12 || 11 || 5 || 16 || 8
|-
| 1994-1995 || Kloten Flyers || LNA
|| 34 || 25 || 22 || 47 || 44 || 12 || 11 || 5 || 16 || 22
|-
| 1995-1996 || Kloten Flyers || LNA
|| 35 || 6 || 19 || 25 || 28 || 10 || 7 || 6 || 13 || 0
|-
| 1996-1997 || Kloten Flyers || LNA
|| 44 || 15 || 22 || 37 || 22 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1997-1998 || Kloten Flyers || LNA
|| 38 || 13 || 9 || 22 || 14 || 7 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 1998-1999 || HC Thurgovie || LNB
|| 36 || 17 || 20 || 37 || 32 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Kloten Flyers || LNA
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || 2 || 3 || 5 || 8

|489||303||237||540||433||110||65||39||104||158

Notes et références 

Naissance en février 1963
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988